Линковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Линковщина — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Линковщина — деревня в Миорском районе Витебской области.